Клеймёнов — русская фамилия.

Известные носители:
 Клеймёнов, Александр Анатольевич (род. 1958) — советский ватерполист, российский тренер.
 Клеймёнов, Анатолий Николаевич (1934—2017) — заместитель начальника Генштаба ВС СССР, генерал-полковник (1989)
 
 Клеймёнов, Иван Терентьевич (1899—1938) — один из организаторов и руководителей работ по ракетной технике в СССР, Герой Социалистического Труда.
 Клеймёнов, Кирилл Алексеевич (род. 1972) — российский тележурналист.
 Клейменов, Николай Иванович (1926—2004) — учёный в области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов.
 Клеймёнов, Семён Васильевич (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Клеймёнов, Сергей Васильевич (род. 1950) — российский футбольный тренер.
 Клеймёнов, Фёдор Васильевич (1906—1976) — директор совхоза, кавалер двух орденов Ленина.

Другое 
 Клеймёнов — лунный кратер